Рареш — династия господарей Молдавского княжества:
 Илья II Рареш (1531—1553)
 Пётр IV Рареш (1487—1546)
 Стефан VI Рареш (?—1552)